Le mot terminaison peut désigner plusieurs concepts :

 la désinence, c'est-à-dire la terminaison d'un mot 
 la terminaison d'un algorithme ou d'un programme en informatique
 les terminaisons nerveuses, en particulier les terminaisons nerveuses libres
 Terminaison (polymère) en chimie
 Terminaison artérielle